Чирич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Чирич, Александар (род. 1977) — сербский ватерполист.
  (род. 1974) — сербский футболист.
 Чирич, Драголюб (1935—2014) — югославский и сербский шахматист.
 Чирич, Йован (Ириней; 1884—1955) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бачский.
 Чирич, Зоран (род. 1962) — сербский писатель.
 Чирич, Милован (1918—1986) — югославский футбольный тренер.
 Чирич, Саша (род. 1968) — югославский и македонский футболист.
 Чирич, Стеван (1886—1955) — югославский шахматист.
 Чирич, Сузана (род. 1969) — сербская бегунья на длинные и марафонские дистанции.

См. также 
 Чиричкасинское сельское поселение